Нере:

 Нере — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Нере — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
 Нере, Жиль (1933—2005) — французский искусствовед, историк искусства, журналист, куратор.